Orzesznica (Muscardinus) – rodzaj gryzonia
 Orzesznica (Lygeum) – rodzaj traw
 Orzesznica (Bertholletia) – rodzaj drzew z rodziny czaszniowatych